"Hoplophoneus" strigidens је изумрла несврстана врста из изумрле породице Barbourofelidae, који је у периоду од раног Олигоцена до раног Миоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Систематика

Историја класификације 
Врста "Hoplophoneus" strigidens је раније била уврштена унутар рода нимравида Hoplophoneus, но након истраживања из 2016. године је ова врста препозната као представник породице Barbourofelidae.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Hoplophoneus" strigidens.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Barbourofelidae

Референце

Спољашње везе 

Barbourofelidae
Изумрли сисари Северне Америке